La Colombe puede referirse a: 

 La Colombe, comuna francesa en Loir y Cher.
 La Colombe, comuna francesa en Mancha.
 La colombe, ópera de Charles Gounod.

da:Colombe (flertydig)
fr:Colombe (homonymie)